Tursch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Tursch (1902–1983), tschechischer Maler, Graphiker und Kunsterzieher
 Lukas Tursch (* 1996), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dursch